Glasco kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Glasco (Kansas)
Glasco (New York)